Kabinett Thorbecke steht für folgende Regierungen der Niederlande:

 Kabinett Thorbecke I (1849 bis 1853)
 Kabinett Thorbecke II (1862 bis 1866)
 Kabinett Thorbecke III (1871 bis 1872)